Por Hochdorf pode estar à procura de: 
 Hochdorf - um município na região administrativa de Tubinga , estado de Baden-Württemberg, na Alemanha.
 Hochdorf - uma comuna no cantão de Lucerna, na Suíça.

Desambiguação